1-й чемпионат мира по подводному ориентированию проводился в СФРЮ на Омнадинском озере близ Локве (в 53 км к востоку от Риеки) с 10 по 17 сентября 1973 года.

Участники 
В чемпионате приняли участие спортсмены 15 стран.

Медалисты

Мужчины

М-курс 
1 Петер Вайк (СССР)

2 Сергей Тарасов (СССР)

2 Александр Салмин (СССР)

3 Имант Компус (СССР)

Ориентиры 5 точек 
1 Александр Салмин (СССР)

2 Петер Вайк (СССР)

3 Сергей Тарасов (СССР)

Комбинация 
1 Александр Салмин (СССР)

2 Петер Вайк (СССР)

3 Сергей Тарасов (СССР)

Команда 
1 Югославия

2 Болгария

3 СССР

Женщины

М-курс 
1 Илла Раудик (СССР)

2 Надежда Турукало (СССР)

3 Шульц (ГДР)

Ориентиры 5 точек 
1 Надежда Турукало (СССР)

2 Илла Раудик (СССР)

3 Светлана Меншикова (СССР)

Комбинация 
1 Надежда Турукало (СССР)

2 Илла Раудик (СССР)

3 Светлана Меншикова (СССР)

Команда 
1 СССР

2 ГДР

3 ЧССР

Ссылки 
 History of UW orienteering
 Триумф на голубых аренах

Спорт в Югославии в 1973 году
1973 год в Хорватии
1973
Сентябрь 1973 года